Berendt peut désigbner :
 Jens Berendt (né en 1980), un joueur allemand de rink hockey
 John Berendt (né en 1939), un écrivain américain
 Rachel Berendt (1883-1957), nom de scène de l'actrice française Marie-Monique Arkell

Voir aussi 
 Behrend
 Behrendt
Patronyme germanique
Patronyme allemand
Homonymie de patronyme